Варакля́нский край (; ) — административно-территориальная единица Латвии. Расположен в восточной части страны, в историко-культурной области Латгале. Край состоит из двух волостей и города Варакляны, который является центром края.

Площадь края — 279 км². Граничит с Мадонским, Вилянским, Риебинским и Крустпилсским краями.

Край был образован 1 июля 2009 года из части упразднённого Мадонского района.

Население 
На 1 января 2018 года население края составляло 3132 постоянных жителя (на 1 января 2015 года — 3340, на 1 января 2010 — 3915 человек).

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Варакляны ();
 Вараклянская волость (), центр — Кокари;
 Мурмастиенская волость (), центр — Мурмастиене.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вараклянского края